James Turner Morehead kan syfta på:

*James Turner Morehead (kongressledamot), amerikansk politiker född 1799, död 1875
James Turner Morehead (guvernör), amerikansk politiker född 1797, död 1854